Herkules a legnépszerűbb görög hős, Héraklész latinos alakú Hercules névváltozatának magyar formája.

Görög mitológia 
 Héraklész, (görög mitológiai hős) latin neve
 Héraklész, az öt daktülosz egyike
 Héraklész oszlopai

Görög történeti személyek 
 Héraklész, i. e. 5. századi sportoló, akit egy ökölvívó mérkőzésen Diognétész egyetlen ütéssel megölt
 Héraklész, Barsziné és III. Alexandrosz makedón király fia

Római mitológia 
 Hercules, római isten

Csillagászat 
 Hercules csillagkép
 Hercules-törpegalaxis
 5143 Heracles kisbolygó

Sport 
 Herkules (1884–1914) a Magyar Atlétikai Club (MAC) hetilapja
 Hércules CF, alicantei futballcsapat

Irodalom, képzőművészet, média 
 Hercules-oratórium, Georg Friedrich Händel zeneműve
 Győzedelmes Hercules temploma
 Hercules-villa, Budapest egyik régészeti látnivalója
 Hercules-kút, a visegrádi palota műemléke
 Herkules-torony, 2000 éves, ma is működő világítótorony Spanyolországban
 Farnese-Hercules, a Farnese-palota egyik szobra
 Hercules munkái, Agatha Christie regénye
 Herkules, 1995 és 1999 között futó televíziós sorozat
 Herkules (első évad)
 Herkules (második évad)
 Herkules (harmadik évad)
 Herkules (negyedik évad)
 Herkules (ötödik évad)
 Herkules, Disney-rajzfilm
 Herkules, 2005-ös amerikai tévéfilm
 Herkules, 2014-es amerikai kalandfilm
 Herkules, a Marvel Comics egyik szuperhőse
 Herkules: francia képregényfigura, Pif társa

Technika 
 ÖBB 2016 sorozat, osztrák mozdonytípus
 Hughes H–4 Hercules, teherszállító repülőgép
 C–130 Hercules, amerikai szállító repülőgép
 Super Hercules, a C–130-as utódtípusa

Egyebek 
 Herkules, görög eredetű keresztnév
 Herkulesfürdő, ismert üdülőhely
 Hercules-hadművelet, brit haditerv a második világháborúban
 Hysterocrates hercules, madárpókfaj
 Herkulesbogár (Dynastes hercules)
 Blyth-jégmadár (Alcedo hercules)
 Acronicta hercules, a bagolylepkefélék egyik faja